Список всех описанных видов пауков семейства Clubionidae на 23 октября 20013 года. Типовой вид каждого рода помечен T.

Argoctenus
Argoctenus L. Koch, 1878
Argoctenus aureus (Hogg, 1911) – Новая Зеландия
Argoctenus australianus (Karsch, 1878) – Новый Южный Уэльс
Argoctenus bidentatus (Main, 1954) – Западная Австралия
Argoctenus devisi Rainbow, 1898 – Новая Гвинея
Argoctenus gracilis (Hickman, 1950) – Южная Австралия
Argoctenus hystriculus Simon, 1909 – Западная Австралия
Argoctenus igneus L. Koch, 1878T – Западная Австралия
Argoctenus nebulosus Simon, 1909 – Западная Австралия
Argoctenus pectinatus Hogg, 1900 – Виктория
Argoctenus pictus L. Koch, 1878 – Австралия
Argoctenus vittatus (Rainbow, 1920) – Лорд-Хау
Argoctenus vittatus (Simon, 1889) – Австралия, Новая Каледония

Diaprograpta
Diaprograpta Simon, 1909
Diaprograpta abrahamsae Raven, 2009 – Квинсленд
Diaprograpta alfredgodfreyi Raven, 2009 – Виктория
Diaprograpta hirsti Raven, 2009 – Южная Австралия
Diaprograpta peterandrewsi Raven, 2009 – Квинсленд
Diaprograpta striola Simon, 1909T – Западная Австралия

Elassoctenus
Elassoctenus Simon, 1909
Elassoctenus harpax Simon, 1909T – Западная Австралия

Eupograpta
Eupograpta Raven, 2009
Eupograpta anhat Raven, 2009 – Квинсленд
Eupograpta kottae Raven, 2009T – Западная Австралия

Hestimodema
Hestimodema Simon, 1909
Hestimodema ambigua Simon, 1909T – Западная Австралия
Hestimodema latevittata Simon, 1909 – Западная Австралия

Hoedillus
Hoedillus Simon, 1898
Hoedillus sexpunctatus Simon, 1898T – Гватемала

Israzorides
Israzorides Levy, 2003
Israzorides judaeus Levy, 2003T – Израиль

Mituliodon
Mituliodon Raven & Stumkat, 2003
Mituliodon tarantulinus (L. Koch, 1873)T – Тимор, Австралия

Miturga
Miturga Thorell, 1870
Miturga agelenina Simon, 1909 – Западная Австралия, Виктория, Тасмания
Miturga albopunctata Hickman, 1930 – Тасмания
Miturga annulipes (Lucas, 1844) – Австралия
Miturga australiensis (L. Koch, 1873) – Новый Южный Уэльс
Miturga catograpta Simon, 1909 – Западная Австралия
Miturga fagei Kolosvary, 1934 – Новый Южный Уэльс
Miturga ferina Simon, 1909 – Западная Австралия
Miturga gilva L. Koch, 1872 – Австралия
Miturga impedita Simon, 1909 – Западная Австралия
Miturga lineata Thorell, 1870T – Австралия
Miturga necator (Walckenaer, 1837) – Тасмания
Miturga occidentalis Simon, 1909 – Западная Австралия
Miturga parva Hogg, 1914 – Западная Австралия
Miturga severa Simon, 1909 – Западная Австралия
Miturga splendens Hickman, 1930 – Тасмания
Miturga thorelli Simon, 1909 – Западная Австралия
Miturga whistleri Simon, 1909 – Западная Австралия

Mitzoruga
Mitzoruga Raven, 2009
Mitzoruga elapines Raven, 2009T – Квинсленд
Mitzoruga insularis Raven, 2009 – Западная Австралия до Новый Южный Уэльс
Mitzoruga marmorea (Hogg, 1896) – Северные Территории, Южная Австралия

Nuliodon
Nuliodon Raven, 2009
Nuliodon fishburni Raven, 2009T – Квинсленд

Odo
Odo Keyserling, 1887
Odo abudi Alayon, 2002 – Гаити
Odo agilis Simon, 1897 – Сент-Томас
Odo ariguanabo Alayon, 1995 – Куба
Odo australiensis Hickman, 1944 – Центральная Австралия
Odo blumenauensis Mello-Leitao, 1927 – Бразилия
Odo bruchi (Mello-Leitao, 1938) – Аргентина
Odo cubanus (Franganillo, 1946) – Куба
Odo desenderi Baert, 2009 –Галапагосы
Odo drescoi (Caporiacco, 1955) – Венесуэла
Odo galapagoensis Banks, 1902 –Галапагосы
Odo gigliolii Caporiacco, 1947 – Гайана
Odo incertus Caporiacco, 1955 – Венесуэла
Odo insularis Banks, 1902 –Галапагосы
Odo keyserlingi Kraus, 1955 – Сальвадор
Odo lenis Keyserling, 1887T – Никарагуа
Odo limitatus Gertsch & Davis, 1940 – Мексика
Odo lycosoides (Chamberlin, 1916) – Перу
Odo maelfaiti Baert, 2009 –Галапагосы
Odo obscurus Mello-Leitao, 1936 – Бразилия
Odo patricius Simon, 1900 – Перу, Чили
Odo pulcher Keyserling, 1891 – Бразилия
Odo roseus (Mello-Leitao, 1941) – Аргентина
Odo sericeus (Mello-Leitao, 1944) – Аргентина
Odo serrimanus Mello-Leitao, 1936 – Бразилия
Odo similis Keyserling, 1891 – Бразилия
Odo tulum Alayon, 2003 – Мексика
Odo vittatus (Mello-Leitao, 1936) – Бразилия

Odomasta
Odomasta Simon, 1909
Odomasta guttipes (Simon, 1903)T – Тасмания

Pacificana
Pacificana Hogg, 1904
Pacificana cockayni Hogg, 1904T – Новая Зеландия

Palicanus
Palicanus Thorell, 1897
Palicanus caudatus Thorell, 1897T – Мьянма, Китай, Индонезия, Сейшеллы

Parapostenus
Parapostenus Lessert, 1923
Parapostenus hewitti Lessert, 1923T – Южная Африка, Лесото

Paravulsor
Paravulsor Mello-Leitao, 1922
Paravulsor impudicus Mello-Leitao, 1922T – Бразилия

Prochora
Prochora Simon, 1886
Prochora lycosiformis (O. Pickard-Cambridge, 1872)T – Сицилия, Израиль
Prochora praticola (Bosenberg & Strand, 1906)T – Китай, Корея, Япония

Pseudoceto
Pseudoceto Mello-Leitao, 1929
Pseudoceto pickeli Mello-Leitao, 1929T – Бразилия

Simonus
Simonus Ritsema, 1881
Simonus lineatus (Simon, 1880)T – Западная Австралия

Syrisca
Syrisca Simon, 1886
Syrisca albopilosa Mello-Leitao, 1941 – Колумбия
Syrisca arabs Simon, 1906 – Судан
Syrisca drassiformis Strand, 1906 – Эфиопия
Syrisca longicaudata Lessert, 1929 – Конго
Syrisca mamillata Caporiacco, 1941 – Эфиопия
Syrisca patagonica (Boeris, 1889) – Аргентина
Syrisca pictilis Simon, 1886T – Сенегал
Syrisca russula Simon, 1886 – Эфиопия
Syrisca senegalensis (Walckenaer, 1841) – Сенегал

Syspira
Syspira Simon, 1895
Syspira analytica Chamberlin, 1924 – США, Мексика
Syspira eclectica Chamberlin, 1924 – США, Мексика
Syspira longipes Simon, 1895 – Мексика
Syspira pallida Banks, 1904 – США
Syspira synthetica Chamberlin, 1924 – Мексика
Syspira tigrina Simon, 1895T – США, Мексика

Systaria
Systaria Simon, 1897
Systaria acuminata Dankittipakul & Singtripop, 2011 – Таиланд, Индонезия
Systaria barkudensis (Gravely, 1931) – Индия
Systaria bifida Dankittipakul & Singtripop, 2011 – Таиланд. Мьянма
Systaria bohorokensis Deeleman-Reinhold, 2001 – Суматра
Systaria cervina (Simon, 1897) – Филиппины
Systaria decidua Dankittipakul & Singtripop, 2011 – Таиланд
Systaria deelemanae Dankittipakul & Singtripop, 2011 – Филиппины
Systaria dentata Deeleman-Reinhold, 2001 – Суматра
Systaria drassiformis Simon, 1897T – Ява
Systaria elberti (Strand, 1913) – Ломбок
Systaria gedensis Simon, 1897 – Ява
Systaria hainanensis Zhang, Fu & Zhu, 2009 – Китай
Systaria insolita Dankittipakul & Singtripop, 2011 – Таиланд
Systaria insulana (Rainbow, 1902) – Новые Гебриды
Systaria lanna Dankittipakul & Singtripop, 2011 – Таиланд
Systaria leoi (Barrion & Litsinger, 1995) – Филиппины
Systaria mengla (Song & Zhu, 1994) – Китай
Systaria scapigera Dankittipakul & Singtripop, 2011 – Новая Гвинея

Tamin
Tamin Deeleman-Reinhold, 2001
Tamin pseudodrassus Deeleman-Reinhold, 2001T – Борнео, Сулавеси
Tamin simoni Deeleman-Reinhold, 2001 – Борнео

Teminius
Teminius Keyserling, 1887
Teminius affinis Banks, 1897 – США, Мексика
Teminius agalenoides (Badcock, 1932) – Парагвай, Аргентина
Teminius hirsutus (Petrunkevitch, 1925) – от Мексики до Венесуэлы, Вест-Индия
Teminius insularis (Lucas, 1857)T – США, Большие Антильские острова до Аргентины
Teminius monticola (Bryant, 1948) – Гаити

Thasyraea
Thasyraea L. Koch, 1878
Thasyraea lepida L. Koch, 1878 – Новый Южный Уэльс
Thasyraea ornata L. Koch, 1878T – Квинсленд

Tuxoctenus
Tuxoctenus Raven, 2008
Tuxoctenus gloverae Raven, 2008T – Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Tuxoctenus linnaei Raven, 2008 – Западная, Южная Австралия
Tuxoctenus mcdonaldae Raven, 2008 – Западная Австралия, Квинсленд

Voraptus
Voraptus Simon, 1898
Voraptus aerius Simon, 1898 – Конго
Voraptus affinis Lessert, 1925 – Южная Африка
Voraptus exilipes (Lucas, 1858) – Габон
Voraptus extensus Lessert, 1916 – Восточная Африка
Voraptus orientalis Hogg, 1919 – Суматра
Voraptus tenellus (Simon, 1893)T – Сейшеллы

Xantharia
Xantharia Deeleman-Reinhold, 2001
Xantharia floreni Deeleman-Reinhold, 2001T – Борнео
Xantharia galea Zhang, Zhang & Fu, 2010 – Китай
Xantharia murphyi Deeleman-Reinhold, 2001 – Суматра

Xenoctenus
Xenoctenus Mello-Leitao, 1938
Xenoctenus marmoratus Mello-Leitao, 1941 – Аргентина
Xenoctenus pampeanus Mello-Leitao, 1940 – Аргентина
Xenoctenus patagonicus Mello-Leitao, 1940 – Аргентина
Xenoctenus unguiculatus Mello-Leitao, 1938T – Аргентина

Zealoctenus
Zealoctenus Forster & Wilton, 1973
Zealoctenus cardronaensis Forster & Wilton, 1973T – Новая Зеландия

Zora
Zora C. L. Koch, 1847
Zora acuminata Zhu & Zhang, 2006 – Китай
Zora alpina Kulczynski, 1915 – Швейцария, Италия
Zora armillata Simon, 1878 – Европа, Россия
Zora distincta Kulczynski, 1915 – Восточная Европа
Zora hespera Corey & Mott, 1991 – США, Канада
Zora lyriformis Song, Zhu & Gao, 1993 – Китай
Zora manicata Simon, 1878 – Европа, Украина, Израиль
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) – Палеарктика
Zora opiniosa (O. Pickard-Cambridge, 1872) – Ливан
Zora palmgreni Holm, 1945 – Швеция
Zora parallela Simon, 1878 – Европа, Россия
Zora pardalis Simon, 1878 – Европа до Казахстана
Zora prespaensis Drensky, 1929 – Македония
Zora pumila (Hentz, 1850) – США
Zora silvestris Kulczynski, 1897 – Европа до Центральной Азии
Zora spinimana (Sundevall, 1833)T – Палеарктика

Zoroides
Zoroides Berland, 1924
Zoroides dalmasi Berland, 1924T – Новая Каледония

Примечания

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

M